Charles Paulet kan syfta på:

* Charles Paulet, 1:e hertig av Bolton (1630–1699), brittisk peer
 Charles Paulet, 2:e hertig av Bolton (1661–1722), brittisk peer
 Charles Paulet, 13:e markis av Winchester (1764–1843), brittisk peer

Se även 
 Charles Powlett